Сте́фани Свифт (), настоящее имя — Ме́лоди Мори́н Кларк (; 7 февраля 1972, Луизиана, США) — американская порноактриса, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, фотомодель, певица, автор песен, композитор и бизнесвумен.

Биография 
Стефани Свифт снялась в более чем 420-ти порнофильмах в период своей карьеры, длившейся в 1995—2009 годах. 

Она была удостоена нескольких наград в области порноиндустрии, в том числе Премии AVN лучшей исполнительнице года. В 2006 году была внесена в Зал славы AVN Awards, в 2009 году — в Зал славы Legends of Erotica.

В августе 2009 года актриса объявила, что у неё был диагностирован рак молочной железы, и она решила пройти двойную мастэктомию в больнице, где работает её мать. После первой операции было выявлено, что рак распространился на лимфатические узлы, и вторая операция прошла в сентябре 2009 года. Её план лечения включал в себя химиотерапию. Свифт перенесла операцию на лимфатических узлах 15 марта 2010 года. После этого она оставила порнографическую деятельность и примкнула к христианской группе XXXchurch.com, которая оказывает психологическую помощь порноактёрам.

Примечания

Ссылки 
 
 Свифт на Internet Adult Film Database
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Кинорежиссёры США
Сценаристы США
Артисты, известные под псевдонимами
Эротические фотомодели США
Члены Зала славы AVN
Члены Зала славы XRCO
Члены Зала славы Legends of Erotica